Gorgasos () steht für:

 Gorgasos (Maler) (5. Jahrhundert v. Chr.), großgriechischer Maler und Tonbildner
 Gorgasos (Mythologie), Sohn des Machaon, der in Pharai als Heros verehrt wurde